Estudiantes femenino puede referirse a:

 Club Estudiantes de La Plata (fútbol femenino) Club de fútbol femenino de La Plata, Argentina;
 Club Atlético Estudiantes (fútbol femenino) Club de fútbol femenino de Buenos Aires, Argentina;
 Club de Fútbol Femenino Estudiantes de Huelva Club de fútbol femenino de Huelva, España;
 Estudiantes de Caracas Sport Club (femenino) Club de fútbol femenino de Caracas, Venezuela;
 Estudiantes de Guárico Fútbol Club (femenino) Club de fútbol femenino de Calabozo, Guarico, Venezuela;
 Estudiantes de Mérida Fútbol Club (femenino) Club de fútbol femenino de Mérida, Venezuela;
 Club Baloncesto Estudiantes (femenino) Club de baloncesto femenino de Madrid, España.